Биелла 

 Биелла — город в Италии.
 Биелла — провинция в Италии.

См. также 
 Биела